15-й выпуск Тиррено — Адриатико — шоссейной многодневной велогонки по дорогам Италии между побережьями Тирренского и Адриатического морей. Гонка проводилась с 8 по 13 марта 1980 года. Победу одержал итальянский велогонщик Франческо Мозер.

Участники

Маршрут 
Гонка состояла из 6 этапов (включая пролог) общей протяженностью 814,3 километра.

Итоговое положение

Ссылки 
Официальный сайт
Тиррено — Адриатико 1980 на FirstCycling

1980 год в велоспорте
Спорт в Италии в 1980 году
Март 1980 года